Alexander Schrijver (1948-), mathématicien néerlandais
 Gilles De Schrijver (1984-), acteur belge
 Maurice De Schrijver (1951-), footballeur belge
 Remigius Schrijver (16?-1681), compositeur baroque néerlandais

Patronyme flamand